Јован Глигоријевић може се односити на:

 Јована Глигоријевића, хајдука;
 Јована Глигоријевића, ветеринара.